Урбањице могу бити:

 Урбањице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Урбањице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република